Keizersbolwerk (Schoonhoven) - voormalig bolwerk van Schoonhoven
 Keizersbolwerk (Vlissingen) - bastion in Vlissingen